Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1979 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1980.

Таблица

Матчи

Тур 1
Насьональ 2-1 Данубио
Пеньяроль 2-0 Феникс
Дефенсор 0-0 Ривер Плейт

Тур 2
Данубио 2-0 Феникс
Дефенсор 1-1 Насьональ
Ривер Плейт 2-0 Пеньяроль

Тур 3
Данубио 1-1 Пеньяроль
Насьональ 1-0 Ривер Плейт
Дефенсор 4-1 Феникс

Тур 4
Ривер Плейт 6-1 Данубио
Насьональ 4-2 Феникс
Дефенсор 1-1 Пеньяроль

Тур 5
Дефенсор 1-0 Данубио
Пеньяроль 2-1 Насьональ
Феникс 2-0 Ривер Плейт

Матч за 1-е место
Дефенсор 1-0 Насьональ

Матч за 2-е место
Насьональ 2-0 Пеньяроль

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая